Martin Buckmaster (3e vicomte Buckmaster) (1921-2007), noble britannique.
Maurice Buckmaster (1902-1992), chef des réseaux action dits « réseaux Buckmaster » d'appui à la Résistance intérieure française.
Paul Buckmaster (1946-2017), musicien britannique contemporain.
Stanley Buckmaster (1861-1934), homme politique britannique.
Walter Buckmaster (1872-1942), golfeur britannique.

Patronyme anglais